Bjarne Amdahl ;
 Gene Myron Amdahl (1922-), américain d'origine norvégienne ;
 Amdahl Corporation, une société américaine fondée par Gene Amdahl en 1970 ;
 loi d'Amdahl, énoncée par Gene Amdahl ;
 Henry Amdahl  ;
 Kjell Einar Amdahl ;
 Magne Amdahl.